Il nome è riferito a due artisti omonimi del Cinquecento:

Girolamo da Santacroce, pittore (circa 1480-1556)
Girolamo Santacroce, scultore e architetto (Nola, 1502 – Napoli, 1537)